Castle Mountain kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Castle Mountain, Alberta, berg, 
 Castle Mountain, British Columbia, berg,